Unicorn kan syfta på följande:

 Unicorn, ett släkte av spindlar
 Unicorn, ett album från 1969 av gruppen T. Rex
 The Unicorn (film), amerikansk komedifilm från 2018
 The Unicorns, ett kanadensiskt band
 Mount Unicorn, ett berg i Antarktis

Unicorn kan även syfta på engelska ordet för Enhörning.